Фушер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Фушер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна